Атмосфера може да се отнася за:

 Атмосфера – газова обвивка на планета или спътник.
- Атмосфера на Земята
- Атмосфера на Луната
- Атмосфера на Марс
- Атмосфера на Меркурий
 Атмосфера – две извънсистемни единици за налягане.
 Атмосфера – съвкупност от характеристики на дадена обстановка (среда), определящи някакво настроение.

Вижте също 
 Атмосферно налягане